Теорема об инвариантности области утверждает, что образ непрерывного инъективного отображения Евклидова пространства в себя открыт.

История 
Теорема доказана Брауэром. Доказательство основано на теореме Брауэра о неподвижной точке.
Существует вариант доказательства, основанный на лемме Шпернера.

Формулировка 
Пусть  — открытое подмножество в , и  — инъективное непрерывное отображение.
Тогда образ   является открытым подмножеством в , и  задаёт гомеоморфизм  между  и .

Замечания 
 Заключение теоремы можно сформулировать так:
  является открытым отображением.
 Как видно на картинке, утверждение теоремы неверно для отображений между евклидовыми пространствами разной размерности.
 Также теорема неверна в бесконечномерном случае. Например, отображение правого сдвига
 
 гильбертова пространства в себя является непрерывным и инъективным, но не является открытым.

Следствия 
 Из теоремы немедленно следует, что евклидовы пространства разной размерности не гомеоморфны.
 С помощью теоремы доказываются многие теоремы существования для выпуклых многогранников, в том числе существование выпуклого многогранника с данной развёрткой.

Вариации и обобщения 
 Теорема об инвариантности области допускает прямое обобщение на отображения между многообразиями равной размерности.
 Существуют также обобщения некоторых видов непрерывных отображений из Банахова пространства в себя.

Примечеания 

Алгебраическая топология
Теоремы топологии